14-й Кубок чемпионов Содружества проходил с 14 по 22 января 2006 года. Игры проходили в манеже «Динамо» (групповой турнир) и СК Олимпийский (групповой турнир и плей-офф).

ЦСКА и «Шахтёр» Донецк выставили резервные составы.

Победителем турнира в первый раз стал «Нефтчи» Баку из Азербайджана.

Участники

Групповой турнир

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D 

* Юношеская сборная России выступала на турнире вне конкурса.

Плей-офф 

* «Пюник» отказался встречаться с «Нефтчи» и покинул турнир после четвертьфинала. За это команда была дисквалифицирована организационным комитетом Кубка СНГ и не допущена к участию в турнире 2007-го года.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

См. также 
 Содружество Независимых Государств
 Кубок чемпионов Содружества

Кубок чемпионов Содружества
Футбол в России в 2006 году
2006 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Футбольные соревнования в Москве